Victor Goldschmidt peut désigner :
 Victor Goldschmidt (1888-1947), chimiste norvégien d'origine allemande ;
  (1853-1933), minéralogiste, philosophe de la nature et collectionneur d'art allemand ;
 Victor Goldschmidt (1914-1981), philosophe et historien de la philosophie français.